Вишлёво — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав  Выборской волости.

Расположена в 11 км к юго-западу от волостного центра, деревни Выбор.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 92 человека.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Вишлёвской волости в качестве её административного центра.

Известные жители и уроженцы 
 Теславский, Георгий Александрович (1900—1972) — эмигрантский русский режиссёр, писатель и поэт.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района